Владислав Гусев:
 Гусев, Владислав Алексеевич (1936—2005) — советский футболист, советский и российский спортивный журналист и телекомментатор, первый президент ФК «Зенит».
 Гусев, Владислав (род. 1986) — эстонский футболист и тренер.